

Кувакіно — село, Алатирський район, Чувашія
 Кувакіно — присілок, Краснокамський район, Башкортостан